Moundville (Alabama)
 Moundville (Missouri)

Voir aussi 
 Moundsville

Homonymie de localités aux États-Unis